Sahl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ludwig Sahl (1840–1897), deutscher Kaufmann und Diplomat
 Charlotte Sahl-Madsen (* 1964), dänische Politikerin (Konservative Volkspartei)
 Hans Sahl (eigentlich Hans Salomon; Pseudonyme Franz Floris, Peter Munk, Salpeter; 1902–1993), deutscher Kritiker
 Jan Christian Sahl (* 1979), deutscher Jurist
 Mort Sahl (1927–2021), US-amerikanischer Komiker und politischer Satiriker
 Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl (* 1956), deutscher Manager
 Vinzenz Sahl (1898–1972), deutscher Politiker (BCSV, CDU)

ibn Sahl ist der Familienname folgender Personen:

Sahl ist der Name folgender Orte in Dänemark:
 Sahl (Viborg Kommune), Ortschaft in der Viborg Kommune

Sahl bezeichnet:
 eine obere Wohnung in einem Sahlhaus, siehe Wohnterrasse #Sahlhäuser

Siehe auch:
 Saal
 Sal